Открытый чемпионат Стамбула по теннису () — 4-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Турцииа городе Стамбуле, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250 с призовым фондом в размере около 486 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2018 году турнир прошёл с 30 апреля по 6 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Марин Чилич
 в парном разряде —  Иржи Веселый и  Роман Ебавый

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал прошлогодний чемпион Марин Чилич (№ 4 в мире на тот момент). Хорватский теннисист не защитил титул, проиграв первый свой матч на стадии второго раунда Малику Джазири из Туниса. После этой победы Джазири смог дойти до финала, где он встретился с другим не сеянным теннисистом Таро Даниэля. Для обоих спортсменов финал в Стамбуле стал дебютным в карьере в основном туре. Первый титул ATP в карьере по итогу достался Таро Даниэлю. В основном сетке турнира принял участие один представитель России: Михаил Южный, который проиграл в первом же раунде.

В парном турнире победу одержали тоже теннисисты не имевшие посева Доминик Инглот и Роберт Линдстедт, обыгравшие в финале первых номеров посева Бена Маклахлана и Николаса Монро. Прошлогодние чемпионы Иржи Веселый и Роман Ебавый не защищали свой титул, однако Ебавый сыграл на турнире в паре с Флорином Мерджа и проиграл в первом раунде итоговым победителям турнира.

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 23 Апреля 2018 года.

Особая категория теннисистов 
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC):
  Марсель Ильхан
  Кем Илькель
  Бернард Томич

2. Теннисисты, победители в квалификации (Q):
  Даниэль Химено Травер
  Тьягу Монтейру
  Марко Трунгеллити
  Элиас Имер

Соревнования

Одиночный турнир 
  Таро Даниэль обыграл  Малика Джазири со счётом 7-6(4), 6-4.
 Даниэль выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Джазири сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Доминик Инглот /  Роберт Линдстедт обыграли  Бена Маклахлана /  Николаса Монро со счётом 3-6, 6-3, [10-8].
 Инглот выиграл 2-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Линдстедт выиграл 1-й парный титул в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Стамбула по теннису
 Мировой тур ATP 2018
 Тур ATP 250
 Кубок Стамбула по теннису 2018
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Турция
Теннис
Апрель 2018 года
Май 2018 года
2018